Diana-Brunnen ist

 ein im Zweiten Weltkrieg zerstörter Brunnen in Hildesheim, siehe Diana-Brunnen (Hildesheim)
 ein Brunnen im Hyde Park in London, siehe Prinzessin-Diana-Gedenkbrunnen